Lovelock může být:

 Lovelock (Kalifornie) – osada v Kalifornii v USA
 Lovelock (Nevada) – město v Nevadě v USA
 Lovelock Cave – jeskyně a archeologické naleziště v Nevadě
 Lovelock (román) – román Orsona Scotta Carda a Kathryn H. Kidd z roku 1994
 David Lovelock (* 1938) – britský teoretický fyzik a matematik
 Jack Lovelock (1910–1949) – novozélandský atlet, běžec
 James Lovelock (1919–2022) – britský autor, environmentalista a futurolog